Battlekat er et dansk elektronisk band dannet i 2011. De er tidligere kendt som Just A Number 05272011, men offentliggjorde navnet Battlekat ved SPOT Festivalen 2011. I oktober 2011 udgav de via danske Good Tape Records EP'en 05272011-10242011, og i maj 2013 barslede man med 05272013, hvorfra en single er udkommet.

Battlekat spillede på Roskilde Festival 2011 og samme år på Distortion Festivalen.

Eksterne henvisninger og kilder 
 BATTLEKAT – PAVILION JUNIOR
 BATTLEKAT – Video
 BATTLEKAT – DR P3 – Ugens musiksnack
 POH Music – Battlekat

Musikgrupper fra Danmark
Musikgrupper fra 2011
Ophørt i 2013